The Power of Shower — дебютный студийный альбом Дана Балана, выпущенный под псевдонимом «Crazy Loop» , 2 декабря 2007 года. Дан Балан более известен как участник молдавской группы O-Zone.

Список композиций 
 "Crazy Loop (Mm-Ma-Ma)" – 3:35
 "Johanna (Shut Up)" – 3:40
 "Love Is A Simple Thing" – 3:09
 "Uh-Ahh-Yeah" – 3:26
 "Famikon" – 2:34
 "Tango" – 3:28
 "Take Me Higher" – 3:38
 "Despre Tine Cant (Part 2)" – 4:05
 "The 24th Letter" – 4:43
 "Crazy Loop (Mm-Ma-Ma) (Crazy_Loop_(Mm-Ma-Ma)#Remixes|DJ Ross Radio Club Edit)" – 3:54
 "Crazy Loop (Mm-Ma-Ma) (Crazy_Loop_(Mm-Ma-Ma)#Remixes|The Age Of Steam Remix)" – 3:20
 "Johanna (Shut Up) (Radio Edit Alternative Option)" – 3:46

Примечания

Ссылки 
Crazy Loop's Official website

Альбомы 2007 года
Альбомы Румынии